Dammnaht ist
in der Frauenheilkunde die Wundnaht nach einem Dammschnitt
in der Anatomie die sichtbare Verschmelzungslinie beider Körperhälften im Bereich des Damms, siehe Raphe perinei